Мандрівники в часі - персонажі що породожують у часі.

 
 
 Мандрівники у часі (фільм, 1997)